Republic Plaza – wieżowiec w Denver
 Republic Plaza – wieżowiec w Singapurze